2096 () será un año bisiesto comenzado en domingo en el calendario gregoriano. Será también el 2096.º número anno Dómini o de la designación de Era Cristiana (A. D.) o de la era común (e. c.), además del nonagésimo sexto año del milenio III y del siglo XXI, sexto de la década de 2090 y séptimo del decenio de los años 2090.

Acontecimientos

Febrero 

 29 de febrero:
 Último día bisiesto del  puesto que el 2100 no será bisiesto.
 Por primera vez el Miércoles de Ceniza caerá en 29 de febrero.